« Livre des Rois » peut désigner :
 l'une de deux parties de l'Ancien Testament que sont le Premier Livre des Rois et le Deuxième Livre des Rois ;
 un poème épique écrit en persan vers l'an 1000 par Ferdowsi.
 Le Livre du Roi des Rois, destiné à mettre en valeur les premières années de la dynastie qadjare et à faire le pendant du Livre des Rois de Ferdowsi.